Chico Scimone – nuotatore italiano
 Claudio Scimone – direttore d'orchestra italiano
 Spiro Scimone – attore, drammaturgo, regista e sceneggiatore italiano